Livre Para Viajar é o terceiro cd da banda gaúcha Chimarruts. Foi lançado em 2005.

Faixas

Álbuns de 2005
Álbuns da Chimarruts
Álbuns de reggae
Álbuns em língua portuguesa